iemand die speelt
iemand die een muziekinstrument bespeelt
een sporter
iemand die gokt, bijvoorbeeld in een casino
een personage in een verhaal, bijvoorbeeld de hoofdrolspeler